Культура — Національне газетно-журнальне видавництво
 Культура — видавництво художньої літератури для дітей (Київ, 1920—ЗО)

Посилання